Dixie Chicken ist der Titel folgender Werke:

 eines Albums der US-amerikanischen Rockband Little Feat aus dem Jahr 1973, siehe Dixie Chicken (Album)
 eines Songs der US-amerikanischen Rockband Little Feat aus dem Jahr 1973
 eines irischen Romans aus dem Jahr 1994, siehe Frank Ronan

 Siehe auch:
 Dixie Chicks, eine 1989 gegründete US-amerikanische Country-Band